Bolaños ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bolaños (* 1984), costa-ricanischer Fußballspieler
 Edgar Bolaños (* 1951), guatemaltekischer Fußballspieler
 Enrique Bolanos (Boxer) (1924–2012), mexikanisch-US-amerikanischer Boxer
 Enrique Bolaños Geyer (1928–2021), nicaraguanischer Politiker
 Hector Bolaños (1927–1990), kolumbianischer Journalist 
 Hernán Bolaños (1912–1992),  nicaraguanisch-costa-ricanischer Fußballspieler
 Julio Enrique Prado Bolaños (* 1943), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Pasto
 Karina Bolaños (* 1973), costa-ricanische Politikerin
 Luis de Bolaños (1550–1629), Franziskaner der 1572 nach Amerika kam und die Reduktionen in Paraguay initiierte
 Mauricio Bolaños (* 1939), salvadorianischer Radrennfahrer
 Miller Bolaños (* 1990), ecuadorianischer Fußballspieler

Bolaños ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bolaños (Jalisco), Ort im Bundesstaat Jalisco in Mexiko
 Municipio Bolaños, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Jalisco
 Río Bolaños, Fluss in Mexiko
 Bolaños de Calatrava, Ort in der Provinz Ciudad Real in Spanien
 Bolaños de Campos, Ort in der Provinz Valladolid in Spanien

Siehe auch:
 Bolaño